Борови́к прекра́сный () — гриб рода  семейства .

Описание 
Шляпка диаметром от 7,5 до 25 см, полушаровидная, с шерстистой поверхностью, от красноватого до оливково-коричневого цвета.

Мякоть плотная, жёлтая, синеет на срезе.

Ножка 7—15 см длиной и до 10 см в толщину, вздутая, красновато-коричневая, в нижней части покрыта тёмно-красной сеточкой.

Трубчатый слой приросший зубцом, трубочки жёлто-зелёные, длиной 0,5—1,5 см, поры окрашены в кроваво-красный цвет, синеют при надавливании.

Споровый порошок коричневый, споры 14,5×6 мкм, веретеновидные.

Изображения

Экология и распространение 
Распространён в смешанных лесах на западном побережье Северной Америки и в штате Нью-Мексико.

Образует микоризу с хвойными деревьями, такими, как , лжетсуга тиссолистная (Pseudotsuga menziesii) и .

Сезон конец лета — осень.

Токсичность 
Может быть токсичным, известен случай кишечного отравления.

Литература

Примечания 

Боровик
Ядовитые грибы
Грибы Северной Америки